Plusieurs personnages médiévaux sont appelés Thomas de Coucy :
 Thomas de Marle (vers 1073 - † 1130), seigneur de Coucy, fils d'Enguerrand  de Coucy ;
 Thomas II de Coucy né en 1180/1191, mort après 1252, seigneur de Vervins, Fontaine et Landouzy fils de Raoul , seigneur de Coucy, et d'Alix II de Dreux.
 Thomas III de Coucy, fils du précédent, seigneur de Vervins, Fontaine, Landouzy et Chamery ;
 Thomas IV de Coucy, fils du précédent, seigneur de Vervins et Chamery ;
 Thomas V de Coucy, fils du précédent, seigneur de Vervins et Chamery ;
 Thomas VI de Coucy, fils du précédent, seigneur de Vervins et Chamery ;